Hudson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Thomas Hudson
 George Vernon Hudson
 Harry J. Hudson
 Logan Hudson
 William Hudson